Сейи Джордж Олофиньяна (; род. , Лагос, Нигерия) — нигерийский футболист, полузащитник. Выступал за ряд английских и норвежских клубов, а также сборную Нигерии.

Клубная карьера

Ранняя карьера 
Олофиньяна родился в Лагосе и начал свою карьеру в ФК Краун, а потом перебрался в местный «Квара Юнайтед». В течение этого времени он также ворвался в сборную Нигерии, дебютировав за неё в июне 2000 года в победной 3-2 игре с Малави. В 2003 году, окончив университет Огбомошо со степенью в области химического машиностроения, полузащитник переехал в норвежский «Бранн», где отыграл один сезон. Он также сыграл во всех матчах Кубка Африки-2004 в Тунисе, где Нигерия финишировала третьей.

«Вулверхэмптон» 
В июле 2004 года Олофиньяну подписал английский «Вулверхэмптон Уондерерс» за плату 1,7 млн ​​£. Он сразу стал игроком основы, но во втором сезоне получил травму спины и пропусти Кубок Африки-2006. В сезоне 2006-07 Олофиньяна стал лучшим бомбардиром клуба в лиге. Следующий сезон игрок также хорошо начал, но пропустил его значительную часть из-за травмы и участия в Кубке Африки-2008, где Нигерия проиграла в четвертьфинале.

«Сток Сити» 
В июне 2008 года, после неудачной попытки «волков» выйти в Премьер-лигу, Олофиньяна подписал четырёхлетний контракт с новичком премьер-лиги «Сток Сити» (трансфер обошёлся в £ 3 млн). Он забил свой первый гол за клуб в домашнем матче против «Эвертона». В сентябре 2008 года «Сток» принял предложение французского «Монако» о переходе Олофиньяны за 2,5 млн фунтов в межсезонье. Однако переговоры провалились, и Олофиньяна перешёл в «Халл Сити» за 3 млн £.

«Халл Сити» 

Олофиньяна присоединился к «тиграм», боровшимся за выживание в Премьер-лиге, и забил свой первый гол в победном 2-1 матче с его бывшим клубом «Сток Сити» в ноябре 2009 года. Однако команда все-таки вылетела в Чемпионшип в конце сезона, в условиях финансовых проблем. Полузащитник был одним из числа покинувших команду в течение межсезонья, согласившись на долгосрочную аренду в «Кардифф Сити».

В валлийском клубе Олофиньяна воссоединился с Дэйвом Джонсом, который привел его в английский футбол, когда был тренером «Вулверхэмптона». Полузащитник играл регулярно, а команда достигла стадии плей-офф, но проиграла «Редингу» и осталась в Чемпионшипе. После общей сложности 42 матчей за Кардифф, в том числе двух — в плей-офф, было объявлено, что Олофиньяна вернется в Халл после окончания аренды.

Вернувшись в «Халл», Олофиньяна получил тяжелую травму колена и сыграл всего пять матчей в течение сезона 2011-12. Несмотря на более регулярное появление в составе в следующем сезоне, он был отдан в аренду в «Шеффилд Уэнсдей» в марте 2013 года. Здесь он опять воссоединился с Дэйвом Джонсом и помог команде отдалиться от зоны вылета.

В заключение 2012/13 сезона договор Олофиньяны с «Халл Сити» истек, и игрок стал свободным агентом.

«Шеффилд Уэнсдей» 
После ухода из «Халл Сити» Олофиньяна присоединился к «Шеффилд Уэнсдей» 26 октября 2013 года. Свой последний матч за клуб игрок провел, выйдя на замену 26 декабря 2013 года, в матче против «Блэкберн Роверс». В тот же день Олофиньяна покинул клуб из-за истечения срока контракта.

«Старт» 
Проведя восемь месяцев без клуба, Олофиньяна присоединился к норвежскому клубу «Старт» до конца сезона, воссоединившись с Монсом Иваром Мьелде, тренировавшего его в «Бранне». По истечении срока контракта игрок стал свободным агентом.

Примечания

Ссылки 

 

Футболисты Нигерии
Игроки ФК «Квара Юнайтед»
Игроки ФК «Бранн»
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»
Игроки ФК «Сток Сити»
Игроки ФК «Халл Сити»
Игроки ФК «Кардифф Сити»
Игроки ФК «Шеффилд Уэнсдей»
Игроки ФК «Старт» Кристиансанн